* Маныкин-Невструев, Александр Иванович (1834—1894) — русский военачальник, участник Крымской, Кавказской и Русско-Турецкой (1877—1878) войн; генерал-лейтенант.
 Маныкин-Невструев, Николай Александрович (1869 — ?) — русский композитор и поэт.